Kivalina peut faire référence à :
 Kivalina, village d'Alaska (États-Unis), dans le Borough de Northwest Arctic
 la rivière Kivalina, dont l'embouchure - dans la lagune de Kivalina - est proche du village.